Barabás Béla (1855–1934) jogász, politikus, újságíró
Barabás Béla (1911–?) fizikus
Barabás Béla, zenész, gitáros,  zeneszerző
Barabás Béla, zeneszerző
Barabás Béla, táncművész